Раброво — село:
 в Болгарии:
 Раброво — в Видинской области (община Бойница);
 в Республике Македонии
 Раброво — село в общине Валандово.